Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 815 dans le monde.

 RS-815 au Brésil
 Route régionale 815 en Finlande
 Route nationale 815 en France